Artemidoros von Ephesos (auch Artemidor, Artemidorus) ist der Name folgender Personen:

 Artemidor von Ephesos (* ~100 v. Chr.), griechischer Geograph
 Artemidor von Daldis, griechischer Traumdeuter und Wahrsager im 2. Jahrhundert n. Chr.